William Duer ist der Name folgender Personen:

* William Duer (Politiker, 1747) (1747–1799), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Bodenspekulant und Politiker
 William Duer (Politiker, 1805) (1805–1879), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker